Ferro může znamenat:

 El Hierro, ostrov

příjmení
 Giovanni Battista Ferro, dvorní malíř Ferdinanda I. Habsburského
 Scipione del Ferro (1465–1526), italský matematik
 Tiziano Ferro (* 1980), italský popový zpěvák